Ewert ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Jermolajewitsch Ewert (1857–1926), russischer General
 Alfred Ewert (1891–1969), britischer Romanist
 Alfred Ewert (Politiker) (1900–1969), deutscher Kommunist und mecklenburgischer Funktionär der KPD und später der SED
 Arthur Ewert (1890–1959), deutscher kommunistischer Politiker
 Axel Ewert (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Benjamin Ewert, deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Bernd Ewert (* 1947), deutscher Maler und Reisejournalist
 Burkhard Ewert (* 1974), deutscher Journalist
 Carola Ewert (1967–2014), deutsche Synchronsprecherin
 Christian Ewert (1935–2006), deutscher Kunsthistoriker, Bauforscher und Islamwissenschaftler
 Corinna Petersen-Ewert, deutsche Sozialwissenschaftlerin
 David Ewert (1922–2010), mennonitischer Theologe
 Diana Ewert (* 1960), deutsche Juristin und Verwaltungsbeamtin
 Edda Ewert, deutsche Behindertensportlerin
 Elmer Ewert (* 1934), kanadischer Bogenschütze
 Erika Ewert (1901–1974), deutsche kommunistische Politikerin
 Frank Ewert (* 1963), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Fritz Ewert (1937–1990), deutscher Fußballspieler
 Gottfried Ewert (1921–2014), deutscher Generalmajor und Autor
 Hans-Ludwig Ewert (1930–2012), deutscher Geodät und Kartograf
 Harald Ewert (1954–2006), Symbolfigur der Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen
 Hartmut Ewert (* 1968), deutscher Pianist und Komponist
 Heinz-Joachim Ewert (1909–1988), deutscher Filmproduktionsleiter
 Jennifer Ewert (* 1981), deutsche Schauspielerin 
 Jordan Ewert (* 1997), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Jörg-Peter Ewert (* 1938), deutscher Neurophysiologe
 Karsten Ewert (* 1937), deutscher Mediziner und ehemaliger Militärarzt
 Maximilian C. Jehuda Ewert (* 1974), deutscher Komponist
 Otto M. Ewert (1928–2012), deutscher Entwicklungspsychologe und Hochschullehrer
 Paul Erich Ewert (1894–1955), deutscher Kantor, Organist und Orgelbauer in Königsberg und Osnabrück
 Renate Ewert (1933–1966), deutsche Schauspielerin
 Ulf Christian Ewert (* 1966), deutscher Historiker
 Walter Ewert (1895–1975), deutscher Kantor, Lehrer, Heimatforscher und Bodendenkmalpfleger
 Willy Ewert (1894–1970), deutscher Politiker (SPD) und Senator in Bremen
 Wolf Ewert (1905–1994), deutscher Generalmajor und Politiker

Siehe auch:
 Evert (Begriffsklärung)
 Everth